Stari Grad je lahko:

Naselje

Slovenija 

 Stari Grad, Občina Krško
 Stari Grad v Podbočju, Občina Krško
Stari Grad, Občina Makole
Spodnji Stari Grad v Občini Krško

Avstrija (Koroška) 

 Stari Grad (nemško Altfinkenstein), nad Maloščami, tržna občina Bekštanj

Bosna in Hercegovina 

 Stari Grad, Sarajevo, občina mesta Sarajevo, najstarejši in zgodovinsko najpomembnejši del Sarajeva z Bašćaršijo
Stari Grad, Občina Konjic
 Stari Grad, Občina Travnik
 Stari Grad, Občina Tuzla
 Stari Grad, Občina Visoko
Stari grad Brekovica
Stari grad Visoki

Hrvaška 

 Stari Grad, otok Hvar
 Stari grad, otok Pag
 Stari Grad, Občina Virovitica
Stari Grad Žumberački
Stari grad, Pula, mestna četrt v Pulju
Stari grad, Rijeka, mestna četrt na Reki 
Stari grad, Zagreb, tudi Stari Zagreb, osrednji del Zagreba, ki obsega Gornji grad (Gradec) in Kaptol, delno tudi Donji Grad
Stari grad, razvaline gradu pri arheološkem najdišču Gradina Ljubljana
Starigrad (Paklenica) sedež istoimenske hrvaške občine v Zadrski županiji
Starigrad, Senj
Starigrad, Koprivnica
Stari grad Samobor

Madžarska 

 Mosonmagyaróvár = Starhrad ali kar Starý hrad po Slovaško

Srbija 

 Stari Grad, mestna občina v Beogradu, staro mestno jedro ob sotočju Save in Donave s trdnjavo Kalemegdan
Stari Grad, mestna občina v Kragujevcu
Stari Grad, mestna četrt v Novem Sadu
Stari Grad, Užice

Grad v Sloveniji 

 Stari grad ali tudi Grad Celje/Celjski grad
 Stari grad ali tudi Grad Kamnik
 Stari grad ali tudi Grad Ostri vrh in Grad Sostro
 Stari grad ali tudi Grad Smlednik
 Stari grad ali tudi Grad Vipava
 Stari grad (Novo mesto oz. Zagrad pri Otočcu)
 Stari Grad Polhov Gradec
 Stari grad nad Radomljami
Stari grad, Podgrad (Ilirska Bistrica)
Stari grad, Stari Grad/Makole
graščina Stari grad, Sežana
Stari Grad Divja loka
Stari Stari grad, Škofja Loka
Stari grad nad Planino (ruševine starega gradu Hošperk)
Stari Grad Polhov Gradec na griču Stari grad – Kalvarija, nad naseljem Polhov Gradec
Tonovcov grad (tudi Tonecov grad ali Tuncov, Stari grad)
Grad Lanšprež (stari grad)

Glej tudi 

 Grad (razločitev)
 Stara Gradiška, Hrvaška
Starigrad (razločitev)
Stari grad, Varaždin, grad sredi Varaždina
Novi grad
Novigrad
Gornji Grad (razločitev)
Stara gora
Staro mesto